I. Eduárd wessexi király (871–924)
 I. Eduárd angol király (1239–1307)
 I. Eduárd skót király (1283 körül – 1336)
 Eduárd portugál király (1391–1438)
 I. Eduárd moszkitó király (1721–1755)